Burg Lindenberg steht für Burgen (sortiert nach Ländern):
 Burg Lindenberg (Kasendorf), Burgstall bei Lindenberg (Kasendorf), Landkreis Kulmbach, Bayern
 Burg Lindenberg (Rheinland), Wasserburg bei Stetternich (Jülich), Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Burg Lindenberg (Pfalz), Burgstall im Pfälzerwald bei Lindenberg (Pfalz), Landkreis Bad Dürkheim, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Lindelburg
 Lindenburg
 Schloss Lindenberg